

Film 
 , film espagnol de .

Toponyme 

 Ander, rivière française du Massif central qui coule dans le département du Cantal.

Patronyme 
 Alfred Ander

Prénom 
 Ander Alcaine (né en 1991), joueur de hockey sur glace espagnol.
 Ander Garitano (né en 1969), footballeur espagnol.
 Ander Herrera (né en 1989), footballeur espagnol.
 Ander Monro (né en 1981), joueur de rugby à XV canadien.
 Ander Murillo (né en 1983), footballeur espagnol.
 Ander Page (née en 1980), actrice américaine.
 Ander Vilariño (né en 1979), pilote automobile espagnol.

Acronyme 
 ANDER, Association nationale de développement des espaces ruraux, association française créée pour alerter l’opinion publique et les médias sur la consommation excessive des espaces agricoles et naturels.

Voir aussi